Министър-председателят на Албания () е главата на правителството в страната.

Назначава се от президента на страната.

Списък